Landesregierung Leopold Wagner steht für folgende Landesregierungen von Kärnten:

* Landesregierung Leopold Wagner I, 1974 bis 1975
 Landesregierung Leopold Wagner II, 1975 bis 1979
 Landesregierung Leopold Wagner III, 1979 bis 1984
 Landesregierung Leopold Wagner IV, 1984 bis 1988